Магалья́нес () — область на юге Чили. Включает в себя 4 провинции и 11 коммун.

Территория — 132 297,2 км² (1 382 137,1 км², включая Чилийскую Антарктику). Население — 166 533 человека (2017). Плотность населения — 1,26 чел./км².

Административный центр — город Пунта-Аренас.

География 
Область расположена на самом юге Чили.

Область граничит:
 на севере — область Айсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо
 на востоке — Аргентина
 на юге — пролив Дрейка
 на западе — Тихий океан

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE), население области составляет:

В отличие от других провинций Чили, основную часть населения составляют потомки иммигрантов из Хорватии, Шотландии, Швейцарии, Германии, Греции, Голландии, Италии, а также скандинавских стран.

Крупнейшие населенные пункты 
 Пунта-Аренас — 119 496 чел. (2002)
 Пуэрто-Наталес — 19 116 чел. (2002)

Административное деление 
Область включает в себя 4 провинции и 11 коммун.

См. также 
 Антарктика (Чили)

Примечания 

Области Чили